Tabaquillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Critonia quadrangularis; o
 el nombre común de la planta Polylepis australis.